Milman:
 Adolpho Milman, jako: Adolfo Milman, "Russo" (1915, Pelotas – 1980, Rio de Janeiro)
 David (Pinchusovič) Milman (1912 – 1982), matematik
 Dov Milman (1919 – 2007), izraelský politik
 Sophie Milman (* 1983, Ufa), jazzová zpěvačka žijící v Kanadě

Židovská příjmení
Německá příjmení